Институт философии имени Григория Сковороды НАН Украины — научно-исследовательский институт .

История 

Институт философии был создан в составе АН УССР постановлением Совета министров СССР в ноябре 1946 года.

В 1950 — 1961 годах Институт философии опубликовал 7 томов «Научных записок», ряд монографий и научных статей.

С 1969 года издаётся научный журнал «Философская мысль» ()

Директора института 
 1946—1952: Омельяновский М. Э.
 1952—1962: 
 1962—1968: Копнин П. В.
 1968—2001: Шинкарук, В. И.
 2001—2018: Попович М. В.
 с 2018 года:

Научные отделы 
Первоначальное в институте было 4 отдела: диалектического материализма, исторического материализма, истории философии и общественной мысли на Украине и естествознания.

В 1958 году было создано отделение научного атеизма, а в 1960 — отделение этики и эстетики.

В 1963 году в институте произошла перестройка системы и введены тематические отделы философских проблем. Так на начало 1980-х годов в институте были следующие отделы:
 Отдел логики и научного познания
 Отдел диалектического материализма
 Отдел исторического материализма
 Отдел научного коммунизма
 Отдел философских проблем социальной философии
 Отдел конкретных социологических исследований
 Отдел эстетики
 Отдел вопросов естествознания
 Отдел научного атеизма
 Отдел истории философии и общественной мысли на Украине
 Отдел современной зарубежной философии
 Отдел социологических исследований социально-профессиональных ориентаций
 Отдел проблем национальных отношений и пролетарского интернационализма.

Нынешняя система 
 Отделы
 Отдел логики и методологии науки
 Отдел философской антропологии
 Отдел философских проблем естествознания и экологии
 Отдел социальной философии
 Отдел философии культуры, этики и эстетики
 Отдел истории философии Украины
 Отдел истории зарубежной философии
 Отделения
 Отделение религиоведения

Институт сегодня 

Институт философии является ведущим научным учреждением Украины по проведению исследований в области осевых вопросов философской науки, определяет и направляет основные направления философских работ, занимается подготовкой научных кадров через аспирантуру и докторантуру. В институте развились направления научных исследований, из которых выросли целые научные школы.

В рамках этих направлений осуществляются фундаментальные разработки в области логики, методологии и философии науки (Копнин П. В., Попович, М. В., С. Б. Крымский, Ишмуратов А. Т.)

Развернутые научные исследования философских проблем человека, условий возникновения и развития человеческого мировоззрения, человеческого мироощущения и мировосприятия, экзистенциальных измерений бытия человека (Шинкарук, В. И., Булатов М. О., Табачковский В. Г., Хамитов Н. В.)

Разрабатываются проблемы философии культуры, этики и эстетики, философии искусства (Иванов В. П., Быстрицкий Е. К., Мазепа В. И., Малахов В. А.)

Осуществляются исследования истории украинской и зарубежной философии. Изучаются неисследованные периоды, события и явления украинской культуры, философское наследие выдающихся мыслителей прошлого и современности. (Ничик В. М., Горский В. С., Стратий Я. М., Лях В. В.)

Кроме указанных направлений институт разрабатывает проблемы социальной философии, философские проблемы естествознания и экологии, религиоведения и т. п.

Примечания 

Философские организации
философия